Бока дел Рио има више значења:

 Бока дел Рио (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока дел Рио (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бока дел Рио (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бока дел Рио (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бока дел Рио (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бока дел Рио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бока дел Рио (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Рио (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Бока дел Рио (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Рио (Бока дел Рио, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Рио (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику